Бузулуки () — село,
Гуляйпольский сельский совет,
Криничанский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1222082004. Население по переписи 2001 года составляло 25 человек.

Географическое положение 
Село Бузулуки находится на левом берегу реки Базавлук,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Гуляйполе,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Владимировка (Николаевский сельский совет),
на противоположном берегу — село Березино.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 В 1946 г. село Зельбаховка переименовано в Бузулуки.

Еврейская земледельческая колония «Поселок 102/1» была включена в черту села Бузулуки.

Примечания